Henryk Błachnio (1922-2013) – polski malarz
 Henryk Błachnio (1952-2016) – polski artysta fotograf